Siergiejewka () – nazwa toponimów i hydronimów w Rosji i Kazachstanie

m.in.:

 Siergiejewka – wieś w obwodzie amurskim
 Siergiejewka – wieś w obwodzie biełgorodzkim
 Siergiejewka – osiedle typu wiejskiego w obwodzie kaliningradzkim
 Siergiejewka – wieś w obwodzie kemerowskim
 Siergiejewka – wieś w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego
 Siergiejewka – wieś w rejonie głuszkowskim obwodu kurskiego
 Siergiejewka – wieś w rejonie lgowskim obwodu kurskiego
 Siergiejewka – wieś w rejonie szczigrowskim obwodu kurskiego
 Siergiejewka – wieś w rejonie zołotuchińskim obwodu kurskiego
 Siergiejewka – wieś w rejonie dobrińskim obwodu lipieckiego
 Siergiejewka – wieś w rejonie stanowlańskim obwodu lipieckiego
 Siergiejewka – wieś w rejonie wołowskim obwodu lipieckiego
 Siergiejewka – wieś w obwodzie niżnonowogrodzkim
 Siergiejewka – wieś w obwodzie penzeńskim
 Siergiejewka – wieś w obwodzie permskim
 Siergiejewka – wieś w obwodzie samarskim
 Siergiejewka – wieś w obwodzie saratowskim
 Siergiejewka – wieś w Tatarstanie
 Siergiejewka – wieś w obwodzie tiumeńskim
 Siergiejewka – wieś w Udmurcji
 Siergiejewka – wieś w Kraju Chabarowskim
 Siergiejewka – wieś w Czuwaszji

Zobacz także 
 Siergiejew – miasto w północnym Kazachstanie

Strony ujednoznaczniające